Kanadische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Kanadische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Kanadische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Kanadische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Kanadische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Kanadische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)